Панама принимала участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в четырнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 3 мужчин и 1 женщины.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

2004
Страны на летних Олимпийских играх 2004 года